papież elekt Stefan (II) – wybrany na papieża, zmarł 25 marca (lub 26 marca) 752, przed konsekracją, dlatego często nie jest umieszczany na liście papieży.
 papież Stefan II – panujący w latach 752-757. Ze względu na to, że jego poprzednik Stefan (II) zmarł przed przyjęciem sakry biskupiej, występują problemy w numeracji. Niekiedy figuruje jako Stefan III, także jako Stefan II (III) lub Stefan III (II).